Pierre Lemonnier kan syfta på bland andra:

* Pierre Lemonnier (1675-1757), fransk filosof och matematiker
 Pierre Lemonnier (född 1948), fransk etnolog och antropolog

Se även 

 Pierre Charles Lemonnier